Ninh Thuan - uma província do Vietnã.
Binh Thuan - uma província do Vietnã. 
Trinh Xuan Thuan - um astrofísico vietnamita-estadunidense.
Francois-Xavier Nguyen Van Thuan - um bispo e cardeal Vietnameita da Igreja Católica.

Desambiguação